Science Applications International Corporation (SAIC) steht für folgende Unternehmen:

* Science Applications International Corporation, früherer Name von Leidos, US-amerikanischer Softwarehersteller
 Science Applications International Corporation (2013) (New SAIC), US-amerikanisches Unternehmen für zivile Anwendung von Hochtechnologien